Ната́нгело Алекса́ндро Ма́ркело (; 7 января 1999, Гронинген, Нидерланды) — нидерландский футболист, правый защитник клуба «Эксельсиор».

Клубная карьера 
Натангело Маркело — воспитанник футбольного клуба «Волендам». В 2017 году перешёл в английский футбольный клуб «Эвертон» и начал выступать за резервную команду «ирисок» в Премьер-лиге 2.

В июле 2020 года подписал новый двухлетний контракт с «Эвертоном», после чего на правах сезонной аренды перешёл в нидерландский футбольный клуб «Твенте». 12 сентября 2020 года дебютировал в чемпионате Нидерландов, выйдя на замену в победном для «Твенте» матче против «Фортуны» (2:0). Всего до конца сезона принял участие в 13 матчах чемпионата.

25 августа 2021 года перешёл в ПСВ.

9 июля 2022 года перешёл в роттердамский «Эксельсиор», подписав с клубом трёхлетний контракт. 6 августа дебютировал за клуб в матче  чемпионата против «Камбюра», выйдя на замену вместо Юлиана Баса.

Карьера в сборной 
В 2016—2019 годах выступал за различные юношеские и молодёжные сборные Нидерландов: до 18, до 19, до 20 и до 21 года.

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Йонг ПСВ»
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам